Caroline Ithurbide (née en 1979), journaliste et animatrice de télévision française ;
 , footballeur uruguayen ;
 René Ithurbide (1900-1977), homme politique français.